South Gate (Califòrnia)
 Southgate (Florida)
 Southgate (Kentucky)
 Southgate (Londres)
 South Gate (Maryland)
 South Gate Ridge
 Elsie Southgate (1890 – 1946), violinista